Schleiden puede referirse a:
 Matthias Jakob Schleiden, botánico alemán que, junto con Theodor Schwann, formuló la teoría celular;
 Schleiden, ciudad alemana situada en Renania del Norte-Westfalia.